Het Nederlandse golftoernooi Nationaal Open Strokeplay 2012, voor amateurs en professionals, werd van 16 tot e met 19 augustus gespeeld op de Utrechtse Golfclub De Pan. Er deden 96 heren (incl. 54 pro's) mee en 33 dames (incl. zes pro's).

Heren 

Daan Huizing had na de derde ronde een voorsprong op Rowin Caron dus als niets tegen zat moest Huizing wel winnen. Vlak voor de aanvang van ronde 4 werd Huizing echter op de drivingrange door een wesp gestoken, net boven zijn knie. Het gif werd eruit gezogen, en Huizing kon gewoon starten. Hij begon met een birdie, en won ten slotte met -12. Robin Kind legde met een laatste score van 67 beslag op de derde plaats. Inder van Weerelt eindigde als derde.

Richard Eccles maakte een hole-in-one op hole 3 voor een score van 33 over de eerste negen holes, Joost Steenkamer maakte daar een score van 32. In totaal werden in de laatste ronde 13 eagles gemaakt. Negen heren speelden het toernooi onder par.

Dames 

Elise Boehmer heeft drie dagen ruimschoots aan de leiding gestaan maar voor de laatst ronde had zij 81 slagen nodig, waarna ze toch nog op de tweede plaats eindigde. Ileen Domela Nieuwenhuis maakte de beste dagscore bij de dames en met haar 74 won zij het toernooi. Karlijn Zaanen had een gelijkmatige score over de vier dagen en werd derde. Zij heeft aangekondigd toch niet professional te willen worden.

Externe links 
 Uitslag bij de heren: R1, R2, R3, R4
 Uitslag bij de dames: R1, R2, R3,  R4

Nederlands kampioenschap golf